Der Ungleichheitsbereinigte Index der menschlichen Entwicklung (englisch Inequality-adjusted Human Development Index, kurz IHDI) ist ein erweiterter „bereinigter“ Index der menschlichen Entwicklung (HDI: Human Development Index), der die Ungleichheiten innerhalb der einzelnen Länder berücksichtigt. Der IHDI ist ein Indikator für menschliche Entwicklung, der Ungleichheit in Bildung, Gesundheit und Einkommen einschließt. Je größer die Ungleichverteilung, desto niedriger ist der IHDI im Vergleich zum HDI. Beide Indizes werden in jährlichen Reports veröffentlicht vom Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP).

Der Index erfasst den HDI der Durchschnittspersonen in der Gesellschaft, der geringer ist als der aggregierte HDI, wenn die Verteilung von Gesundheit, Bildung und Einkommen rechtsschief ist. Unter vollkommener Gleichheit sind HDI und IHDI gleich; je größer der Unterschied zwischen beiden, desto größer die Ungleichheit. Der IHDI wird für rund 150 Länder geschätzt und erfasst die Verluste in der menschlichen Entwicklung aufgrund der Ungleichheit in Gesundheit, Bildung und Einkommen. Die Unterschiede in allen drei Dimensionen reichen von unter 5 % (Tschechien, Slowenien und Island) bis über 40 % (Zentralafrikanische Republik und die Komoren).

Liste der Länder nach dem IHDI 2021 
Die folgende Rangliste des IHDI wurde im November 2022 im Human Development Report 2022 veröffentlicht und basiert auf Daten aus dem Jahr 2021:

Subnationale Regionen nach HDI 
 Liste der australischen Bundesstaaten
 Liste der brasilianischen Bundesstaaten
 Liste der chinesischen Provinzen
 Liste der deutschen Bundesländer
 Liste der indischen Bundesstaaten
 Liste der iranischen Provinzen
 Liste der italienischen Regionen
 Liste der kanadischen Provinzen
 Liste der mexikanischen Bundesstaaten
 Liste der österreichischen Bundesländer
 Liste der polnischen Woiwodschaften
 Liste der spanischen autonomen Gemeinschaften
 Liste der südafrikanischen Provinzen
 Liste der US-amerikanischen Bundesstaaten

Siehe auch 
 Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt
 Liste von Ländern nach durchschnittlicher Lebenserwartung
 Liste der Länder nach Bildungserwartung
 Liste von Staaten nach Alphabetisierungsrate

Literatur 
 Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP):
 2019: Human Development Report 2019 – Beyond income, beyond averages, beyond today: Inequalities in human development in the 21st century. UNDP, New York Dezember 2019, ISBN 978-92-1-126439-5 (englisch; Tabellen ab S. 300; PFD: 8 MB, 366 Seiten auf undp.org).
 2018: Human Development Indices and Indicators: 2018 Statistical Update. UNDP, New York 2018 (englisch; PDF: 1,4 MB, 123 seiten auf hdr.undp.org).
 2015: Bericht über die menschliche Entwicklung 2015. Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen e. V., Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin 2015, ISBN 978-3-830536-18-5 (PDF: 9,3 MB, 328 Seiten auf hdr.undp.org).

Weblinks 
 Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) – Human Development Reports (englisch; Daten zu 2017):
 IHDI: .
 HDI:  .

 Eckhart Ribbeck: Human Development Index (HDI). Bundeszentrale für politische Bildung (bpb), 17. September 2008, abgerufen am 12. Dezember 2019.

Einzelnachweise 

!IHDI
HDI
Bevölkerungspolitik